Victor Ehrenberg kan syfta på:

* Victor Ehrenberg (1851–1929), tysk jurist
 Victor Ehrenberg (1891–1976), tysk historiker